Grison bezeichnet:

 Grison (Grosne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Grosne
 eine amerikanische Mardergattung, siehe Grisons

Grison ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Grison (* 1960), französische Chemikerin
 François-Adolphe Grison (1845–1914), französischer Maler
 Gabriel Émile Grison (1860–1942), französischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Stanley Falls 
 Jules Grison (1842–1896), französischer Komponist und Organist

Siehe auch: